San Nicolás de los Garza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Nicolás de los Garza (ort), Nuevo León, 
 San Nicolás de los Garza (kommun), Nuevo León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar